Zanella puede hacer referencia a:

 Zanella, fábrica argentina de motocicletas, karting, motos y quad.

Personas
 Christopher Zanella (1989-), piloto suizo de automovilismo. 
 Giacomo Zanella (1820-1888), presbítero y poeta italiano.
 Renato Zanella (1961-), director del ballet nacional griego.
 Victor Zanella (1990-), político mexicano.

Otros
 Zanella Sapucai 125, motocicleta fabricada por la firma argentina Zanella Hnos. entre los años 1975 a 1978.